Ни́жний поса́д — историческая часть некоторых российских городов:
 Нижний посад — исторический район в Вологде.
 Нижний посад — исторический район в Нижнем Новгороде.
 Нижний посад — исторический район в Звенигороде.